Колл () — английская фамилия.

Известные носители 
 Колл, Брэндон (род. 1976) — американский актёр кино и телевидения.
 Колл, Ивонн (род. 1947) — американская актриса.
 Колл, Клаудия (настоящее имя Кла́удия Колачо́не; род. 1965) — итальянская киноактриса.
 Колл, Марджори (1913—1991) — американская арфистка.
 Колл, Реэна (род. 1996) — эстонская прыгунья с шестом.

Псевдонимы 
 Колл, Клаудия (род. 1965) — итальянская актриса. Настоящее имя Клаудия Колачионе.

Топонимы 
 Колл (остров) — остров в архипелаге Гебридских островов.